El Torneig de Sardenya 2021, oficialment conegut com a Sardegna Open 2021, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 d'abril de 2021 al Cagliari Tennis Club de Càller, Itàlia. Aquest torneig es va crear com a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 amb llicència per una sola edició, tot i que en la temporada anterior també es va disputar un torneig a la ciutat sarda de Pula, també per la pandèmia.

El tennista local Lorenzo Sonego va aconseguir el doblet després de guanyar els títols individuals i de dobles.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 
 

Competicions tennístiques a Itàlia
Esport a Sardenya
ATP Tour 2021